

Patronyme

 Dominique Casimir Fornier de Valaurie (1763-1811), général de brigade frère du suivant ;
 Gaspard Hilarion Fornier d'Albe (1769-1834), général de brigade frère du précédent ;
 Jacques Marguerite Étienne de Fornier (1761-1806), général de cavalerie du Premier Empire ;
 Jacques Fornier (1926-2020), metteur en scène et comédien français.

Toponyme

 Tobias Fornier, municipalité philippine de la province d'Antique.